Saint-Pierre-des-Ifs puede referirse a: 

 Saint-Pierre-des-Ifs, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Pierre-des-Ifs, comuna francesa situada en Eure.